Alstone ist der Name mehrerer Orte in England:

 Alstone (Cheltenham)
 Alstone (Somerset)
 Alstone (Tewkesbury)

Siehe auch:
 Alston